

Patronymie
 Jacques Jourquin (1935-2021) est un éditeur, écrivain et historien français.
 Christian Jourquin (1948- ) est un dirigeant d'entreprise belge, spécialiste de l'industrie chimique.

Homonymie de patronyme